Wiley (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Wiley (rapper), Brits grimerapper, MC en producent
 Wiley-Kaserne, een district van de Duitse stad Neu-Ulm
 Wiley College, een school in Texas, opgericht door Isaac Wiley
 John Wiley & Sons, een Amerikaanse uitgeverij van wetenschappelijke, technische en educatieve publicaties
 Grace Wiley (1883-1948), Amerikaans herpetoloog